Le terme Route 129 peut désigner plusieurs routes :

 Route 129 en Ontario, Canada
 Interstate 129 aux États-Unis
 Route nationale 129 en France